Комотини может означать:

 Комотини — город в Греции.
 Комотини (дим) — община (дим) в Греции.